Snappy.
 Snappy — система управления пакетами для мобильной версии Ubuntu, ориентированная на переносимые приложения.
 Snappy — медиаплеер в GNOME.
 Snappy — библиотека сжатия.